|}
Die Bahnstrecke Kowel–Kiew ist eine Hauptbahn in der Ukraine. Sie verläuft von Kowel, einem Eisenbahnknoten in der Westukraine in östlicher Richtung über Antoniwka, Sarny, Bilokorowytschi, Korosten und Spartak nach Kiew, der Hauptstadt in der Ukraine. Die Strecke ist in einer Spurweite von 1520 m ausgeführt, die Hauptstrecke ist zwischen Kowel und Korosten eingleisig und nicht elektrifiziert, der Rest der Strecke bis Kiew zweigleisig und elektrifiziert. Der Betrieb wird durch die Ukrainischen Bahnen, im Speziellen die Lwiwska Salisnyzja und ab Olewsk durch die Piwdenno-Sachidna Salisnyzja geführt.

Geschichte 
Die Strecke wurde im Jahr 1902 durch die Russischen Südwestbahnen eröffnet, nach 1918 ging der Streckenteil zwischen Kowel und der polnisch-sowjetischen Grenze bis Ostki an die Polnischen Staatsbahnen PKP über, die restliche Strecke wurde den Sowjetischen Eisenbahnen angeschlossen. Die polnische Strecke wurde auf Normalspur umgebaut, dadurch war der durchgehende Verkehr Richtung Kiew nicht mehr möglich und wurde eingestellt, die Relation Kowel-Sarny-Ostki hatte 1939 die Kursbuchnummer 533,
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die gesamte Strecke zur Sowjetunion und wurde wieder auf Breitspur umgespurt, seit 1959 ist der Abschnitt zwischen Kiew und Worsel elektrifiziert, danach erfolgte die schrittweise Ausweisung der Elektrifizierung bis Korosten im Jahre 1982.

Galerie

Siehe auch 
 Geschichte der Eisenbahn in Polen

Weblinks 
 Informationen zur Geschichte der Russischen Südwestbahnen
 Zur Geschichte der Eisenbahn in Wolhynien (ukrainisch)
 Fotos der Bahnstrecke Kowel–Sarny
 Fotos der Bahnstrecke Sarny–Olewsk
 Fotos der Bahnstrecke Olewsk–Korosten
 Fotos der Bahnstrecke Korosten–Kiew

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke KowelKiew
Bahnstrecke KowelKiew
Bahnstrecke KowelKiew
Bahnstrecke KowelKiew